Changnyeong es un condado en el sur de la provincia de Gyeongsang del Sur, Corea del Sur.

Divisiones administrativas

Véase también

Geografía de Corea del Sur
Organización territorial de Corea del Sur

Condados de Gyeongsang del Sur